Хакола има више значења:

 Хакола (Кулијакан), насеље у савезној држави Синалоа у Мексику
 Хакола, Ел Гвајабо (Кулијакан), насеље у савезној држави Синалоа у Мексику